Catenosubulispora är ett släkte av svampar. Catenosubulispora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Catenosubulispora